El término Territorio puede referirse a:

 Territorio, área delimitada por un animal, una persona (o grupo de personas), una organización o una institución.
 Territorio nacional, espacio geográfico sobre el que ejerce su soberanía una nación.
 Territorio (subdivisión de país), una división administrativa que está bajo la jurisdicción de un Estado.
 Territorio (animal), área sociogeográfica que un animal de una especie determinada defiende constantemente contra otros individuos de la misma especie.
 Terreno (geología), fragmento de material de la corteza terrestre.
 Territorio (go), conjunto de intersecciones en el tablero que se encuentren vacías.